Chile
Palena, község Palena tartományban

 Olaszország
Palena, község Abruzzo régióban, Chieti megyében